Марк Григорьевич Качурин (29 августа 1923 — 31 мая 2006) — советский литературовед, педагог. Доктор педагогических наук (1976), профессор (1979). Четверть века — с 1969 по 1994 года преподавал в Ленинградском педагогическом институте.

Известен как соавтор школьного учебника «Русская литература» для 9-го класса, выдержавшего 20 переизданий в 1964—1990 годах.

Биография 
Родился в 1923 году в Вологде.

В 1940 году, окончив школу с золотой медалью, поступил на филологический факультет ЛГУ, но начало войны прервало обучение.

В годы войны 
На фронте с 1941 года, краснофлотец, уцелел в боях на «Невском пятачке», был ранен.

Я там пробыл три месяца. Это было лобное место, дивизии и полки там перемалывались, как в какой-то взбесившейся мясорубке. Мы видели заснеженную землю с пятнами грязи и крови. Землянки были тесные, наскоро и неглубоко врытые. Фронтовой хлеб уже выручить не мог: приварка почти не было. Зубы кровоточили от цинги и выпадали, а в сумерках начинавшаяся „куриная слепота“ не позволяла ничего увидеть дальше двух-трёх метров

Был ранен, после излечения в 35-ом госпитале в Кронштадте, в Блокаду истощённый от голода, снова на фронт не попал — был оставлен в рабочей команде госпиталя, стал комсоргом госпиталя, и до конца войны служил в госпитале, демобилизован в звании старшины 2 статьи.

Участвовал непосредственно в боях в составе 486-го стрелкового полка добровольцем в качестве радиста, в декабре 1941 года в боях по Ленинградом был контужен. … За время службы в госпитале в должности комсорга проводил исключительно большую работу в трудные дни Блокады.
Известно, что когда госпиталь был награждён орденом Ленина, именно Марк Кочурин вылепил из гипса крупную копию ордена, водрузив его над входом в госпиталь.

Награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги», знаком «Отличник ВМФ» и Орденом Отечественной войны II степени (1985).

После войны 
После войны вернулся на филфак, окончил обучение в 1950 году.

Начал работать учителем русского языка и литературы, затем перешёл на должность инспектора РОНО Ленинградской области. 

С 1958 года — директор Ленинградского областного института усовершенствования учителей.

С 1969 года преподавал в Ленинградском педагогическом институте, в 1986—1994 годах был заведующим кафедрой управления школы.

В 1999 году уехал в США  к сыну, эмигрировавшему туда в 1995 году, жил в городке Орландо, штат Флорида.

Умер в 2006 году.

Научная деятельность 
В центре научно-педагогических интересов М. Г. Качурина, по его словам, была «проблема изучения литературы как искусства слова, в соответствии с её природой и закономерностями читательской деятельности», однако его главная идея — это самостоятельная исследовательская деятельность учеников.

В 1976 году защитил докторскую диссертацию «Системность литературного образования в школе» на материале изучения русской классической литературы.

Наиболее известен как соавтор выдержавшего в 1964—1990 годах 20 переизданий учебника по литературе для 9-го класса (совместно с М. А. Шнеерсон и Д. К. Мотольской).

На заседании экспертно-методического совета при Министерстве просвещения СССР рецензировавший издание профессор Г. И. Беленький сказал об этом учебнике лишь одно слово: «Великолепно!».
Системность — вот любимое слово Качурина-учёного. Вместе с эстетической восприимчивостью литература как учебный предмет должна была развивать интерес ребёнка к самостоятельному научному поиску, пробуждать в нём исследовательские наклонности. Как же нужно любить детей, всех детей, чтобы «подозревать» каждого из них в обладании скрытыми исследовательскими способностями! Таким уж был человеком Марк Григорьевич.

Сейчас видно, насколько этот учебник выше и по методическому аппарату, и по литературному материалу некоторых скороспелых учебников времен книжного бума начала 21 века. Правда, и школьники для этого особенного учебника нужны особенные, а не стремящиеся лишь безболезненно сдать ЕГЭ.

Совместно с Д. К. Мотольской автор учебного пособия для учителей «Изучение русской литературы в IX классе», также многократно переиздававшегося. Соавтор двухтомного учебника-хрестоматии для 9-11-х классов «Санкт-Петербург в русской литературе», дважды переизданного (1994, 1996).

Автор учебника «Русская литература XIX века» для 9-10-х классов, выходившего в издательстве «Просвещение» в 2000-х годах.

Автор более 150 работ. Среди трудов, не являющихся учебниками:
 Изучение языка писателей XVIII — начала XIX века в средней школе / М. Г Качурин, М. А. Шнеерсон. — М., 1959
 Выразительное чтение в VIII—X классах: Из опыта работы. — Л.: Учпедгиз. — 1960. — 141 с.
 Самостоятельная работа учащихся над текстом художественного произведения (в V—VIII классах) / М. Г Качурин, М. А. Шнеерсон. — Л.: Учпедгиз. — 1960. — 196 с.
 Изучение языка писателей: Пушкин. Лермонтов. Гоголь / М. Г. Качурин, М. А. Шнеерсон. — М.: Учпедгиз, 1961. — 304 с.
 Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» в школьном изучении: Пособие для учителя / А. М. Докусов, М. Г. Качурин. — М.: Просвещение, 1982. — 192 с.
 Библия и русская литература: хрестоматия — СПб: Каравелла, 1995. — 580 с.

Также написал автобиографическую книгу «И я живу. Ослушаться не смею», куда вошли воспоминания о войне и стихи.

Примечания

Источники 
 А. С. Роботова — Педагог-организатор, ученый, поэт (К 85-летию Марка Григорьевича Качурина)  // Universum: Вестник Герценовского университета, 2008
 Леонид Салямон — Марк Григорьевич Качурин  // "Здравый смысл, "№ 2 (35), 2005
 Ланин Б. А. — Современные подходы к изучению литературы  // Проблемы современного образования, № 3, 2011 — стр. 88-92
 Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора педагогических наук профессора Марка Григорьевича Качурина/ Отв. Ред. Л. В. Басманова. — Стерлитамак: Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой, 2009. — 255 с.
 Марк Григорьевич Качурин // Методика преподавания литературы. Персоналии
 Они сражались за Родину. Марк Качурин: «И я живу. Ослушаться не смею…» // Журнал «Литература», № 8, 2010
 Медаль «За боевые заслуги»,  Качурин Марк Григорьевич 1923г.р.  //ОБД «Подвиг народа»

Политработники Великой Отечественной войны
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Доктора педагогических наук
Литературоведы СССР
Авторы учебников литературы
Педагоги СССР